Polidoro ist der Familienname folgender Personen:

 Gian Luigi Polidoro (1928–2000), italienischer Filmregisseur
 Massimo Polidoro (* 1969), italienischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Polidori
 Polydoros